Объявлен ООН Международным годом диалога между цивилизациями под эгидой ООН (резолюция ООН 53/22), добровольцев (резолюция ООН 52/17), мобилизации усилий для борьбы против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости (резолюция ООН 53/132).

События

Январь 

 1 января
 Начало XXI века и третьего тысячелетия.
 Вышел в обращение Билет Банка России достоинством 1000 рублей.
 7 января
 Во втором туре парламентских выборов в Азербайджане победу одержала партия «Новый Азербайджан», которая завоевала 75 из 125 мест.
 Сенегальский конституционный референдум.
 9 января — в Пакистане в провинции Синд близ города Котри сошёл с рельсов следовавший из Пешавара пассажирский поезд. Погибли более 15 человек, травмы получили порядка 200 человек.
 10 января — первый выход в свет Википедии как части «Нупедии». Через 5 дней Википедия становится самостоятельным сайтом.
 13 января — землетрясение в Сальвадоре.
 14 января — начался второй этап акции «Украина без Кучмы», который длился до 1 марта. Все это время на Крещатике и Майдане Независимости проводились массовые акции протеста, митинги и манифестации. 1 марта палаточный городок на Крещатике был ликвидирован силовыми подразделениями.
 15 января — начал работу первый раздел «Википедии», wiki-энциклопедии со свободно редактируемым и распространяемым содержимым.
 17 января — евреи, пережившие Холокост, добились компенсации от властей Австрии за имущество, конфискованное в период правления нацистов.
 17—20 января — Вторая народная революция на Филиппинах, свержение Джозефа Эстрады. Преемницей стала вице-президент Глория Макапагал-Арройо.
 19 января
 В Бельгии разрешено употребление и хранение марихуаны.
 Юлия Тимошенко освобождена от должности вице-премьера Украины в связи с привлечением её к уголовной ответственности.
 20 января — в США прекращение полномочий президента Билла Клинтона, инаугурация Джорджа Буша-младшего. Это событие сопровождалось акциями протеста тех, кто был против прихода к власти кандидата республиканцев, получившего меньшее количество голосов избирателей, чем его соперник Альберт Гор, но признанного победителем решением Верховного суда.
 22 января — начало войны в Македонии. (продолжалась до 12 ноября).
 23 января 
 Групповое самосожжение на площади Тяньаньмэнь.
 Попытка угона рейса 448.
 25 января — Армения и Азербайджан стали полноправными членами Совета Европы.
 31 января — в небе Японии едва не столкнулись два авиалайнера компании Japan Airlines.

Февраль 
 5 февраля — в Москве в 18:50 произошёл взрыв на станции метро «Белорусская-кольцевая».
 6 февраля
 Партия «Ликуд» во главе с Ариэлем Шароном выиграла парламентские выборы в Израиле.
 Папа Римский Иоанн Павел II избрал святого Исидора Севильского покровителем Интернета.
 7 февраля — 102-й старт (STS-98) по программе Спейс Шаттл. 23-й полёт шаттла Атлантис. Экипаж — Кеннет Кокрелл, Марк Ролански, Роберт Курбим, Марша Айвинс, Томас Джоунс. Доставка модуля «Дестини» для МКС.
 8 февраля — Узбекистан и Мьянма установили дипломатические отношения.
 9 февраля — Премьер-министром Таиланда стал Таксин Чиннават.
 9—11 февраля — Парламентские выборы в Лихтенштейне. Прогрессивная гражданская партия получила 13 и 25 мест в Ландтаге.
 13 февраля — столкновение пригородного поезда с автопоездом на переезде участка Белоостров — Дибуны. Погиб 1 пассажир, 10 получили ранения.
 14 февраля — первая в истории посадка космического аппарата на астероид: завершивший свою космическую миссию аппарат «NEAR Shoemaker» приземлился на астероид 433 Эрос.
 14—15 февраля — в Бахрейне в ходе референдума подавляющее большинство избирателей проголосовало за демократические реформы. 98,4 % избирателей одобрили национальную хартию, предусматривающую преобразование Эмирата в конституционную монархию с парламентом.
 16 февраля — в Приштине (Косово) произошёл теракт — подрыв автобуса «Ниш-экспресс». Погибли 12 человек, 22 пострадали.
 18 февраля — арестован Роберт Ханссен, высокопоставленный сотрудник ФБР, работавший на Москву.
 19 февраля — начало трансляции телеигры «Кто хочет стать миллионером?» на телеканале ОРТ.
 20 февраля — состоялся всенародный референдум, на котором были одобрены поправки к Конституции, направленные на укрепление личной власти президента Йеменской Республики. Срок его полномочий увеличился до 7 лет (ранее — пять).
 22 февраля — по приказу лидера и исполненный участниками организованного преступного сообщества «Общак» совершён поджог кафе «Чародейка» в городе Комсомольск-на-Амуре.
 25 февраля — Парламентские выборы в Молдавии, победу в них одержала Партия коммунистов, получившая 50,07 % голосов, 71 мест в парламенте (из 101) и возможность формировать правительство и избрать президента страны.
 26 февраля — подписан Ниццкий договор, который внёс изменения в Маастрихтский договор (или Договор о Европейском союзе), а также Римский договор (или Договор о создании Европейского сообщества). Этот договор стал следующим шагом в процессе дальнейшего реформирования Евросоюза. Он содержал статьи и декларации, протоколы и прочие приложения.
 28 февраля — в Великобритании близ города Шелби произошло столкновение пассажирского и грузового поездов. Погибли 10 человек, 82 пострадали.

Март 
 1 марта
 Введён полномасштабный визовый режим между Россией и Грузией.
 В Болгарии прошла перепись населения.
 4 марта
 В Афганистане талибы начали разрушение древних гигантских статуй Будды. В течение нескольких дней две статуи были разрушены полностью.
 Большинство жителей Швейцарии проголосовали против присоединения страны к Европейскому союзу.
 Боевики Подлинной Ирландской республиканской армии заложили бомбу в автомобиль около телецентра Би-би-си, расположенного на Вуд-Лэйн в Уайт-Сити, в Западном Лондоне. В результате взрыва пострадал один человек.
 7 марта — Ариэль Шарон избран на пост главы правительства Израиля.
 8 марта — 103-й старт (STS-102) по программе Спейс Шаттл. 29-й полёт шаттла Дискавери. Экипаж — Джеймс Уэзерби, Джеймс Келли, Эндрю Томас, Пол Ричардс, Джеймс Восс, Сьюзан Хэлмс, Юрий Усачёв(Россия).
 9 марта — в день рождения Т. Шевченко у его памятника в Киеве состоялась очередная демонстрация «Украина без Кучмы», а несколько её членов были задержаны правоохранительными органами. Сразу после этого большинство митингующих отправились в Киевское управление МВД с требованием освободить задержанных возле парка Шевченко. Завершилось шествие возле администрации президента на ул. Банковой массовыми столкновениями между участниками акции и отрядами «Беркута». Демонстрации «УБК» продолжались до апреля.
 11 марта — Вторая чеченская война: на 2186-м километре Северо-кавказской железной дороги был подорван грузовой состав, следовавший по маршруту Гудермес — Хасавюрт. С рельсов сошла треть вагонов, разрушены железнодорожные пути.
 12 марта — Йовери Кагута Мусевени переизбран президентом Уганды.
 13 марта — реактивный истребитель США типа FA-18 «Hornet» во время тренировочного полёта над Кувейтом случайно сбросил бомбу. Взрывное устройство сработало на учебном полигоне базы США, погибли пять военнослужащих США и один из Новой Зеландии.
 15—16 марта — три чеченских террориста захватили в Стамбуле (Турция) 174 заложника на борту самолёта Ту-154 «Внуковских авиалиний», вылетавшего в Москву. Лайнер приземлился в Саудовской Аравии, где в результате штурма заложники были освобождены. Стюардесса и один террорист были убиты при штурме, двое задержаны и осуждены на 6 и 4 года тюрьмы.
 16 марта
 В результате серии взрывов в нескольких хлопковых заводов в северной китайском городе Шицзячжуан примерно 108 человек погибли.
 После слушаний в Гаагском суде принят вердикт, по которому Хаварские острова отошли Бахрейну, а отмели Фашт ад-Дибаль были переданы Катару.
 23 марта — российская космическая станция «Мир» затоплена в Тихом океане рядом с Нанди (Фиджи).
 24 марта
 Компания «Apple Computers» выпустила операционную систему «Mac OS X» (10 версию операционной системы «Mac OS»).
 Теракт в Минеральных Водах. В результате теракта погиб 21 человек, около ста ранены.
 31 марта — на Пушкинской площади прошёл митинг в защиту свободы слова и телекомпании НТВ, организованный партией «Яблоко», СПС и Союзом журналистов России. В нём приняли участие 20 тыс. человек.

Апрель 
 1 апреля
 В Нидерландах заключены первые в мире однополые браки.
 Бывший президент Югославии Слободан Милошевич арестован на своей вилле в белградском районе Дединье в ходе полицейской спецоперации.
 Над территорией китайского острова Хайнань произошло воздушное столкновение радиоразведывательного самолёта ВМС США EP-3E ARIES II и истребителя Народно-освободительной армии КНР Shenyang J-8. В результате инцидента самолёт США получил крупные повреждения и был вынужден приземлиться, а экипаж в количестве 24 человек сдаться. Китайский истребитель потерпел крушение, пилот погиб. Данное происшествие существенно осложнило отношения двух стран.
 2 апреля — в Москве открылся VIII Всеславянский съезд (продолжался до 4 апреля).
 4 апреля
 Парламент Молдовы избрал Владимира Воронина президентом республики (7 апреля вступил в должность).
 Директива 2001/20/EC
 5 апреля — Отмар Хаслер сменил на посту премьер-министра Лихтенштейна Марио Фрика.
 6—16 апреля — в Литве прошла перепись населения.
 7 апреля — сводным отрядом «Альфа» ФСБ РФ, Горноалтайским СОБР, на Алтае, в подозрении к подготовке вооружённого восстания в республике Казахстан, был арестован Эдуард Лимонов.
 8 апреля — в первом туре президентских выборах в Перу победу одержал Алехандро Толедо от партии Возможное Перу, а его партия получила большинство в Конгрессе.
 9—13 апреля — в Цинциннати произошли массовые беспорядки в связи с убийством 19-летнего афроамериканца белым полицейским.
 11 апреля — во время футбольного матча между командами «Орландо Пайретс» и «Кайзер Чифс» на стадионе «Эллис Парк» в городе Йоханнесбурге произошла массовая давка, в которой погибли 43 человека.
 14 апреля — силовой захват телекомпании «НТВ» представителями одного из акционеров компании «Газпром».
 16—20 апреля — между Индией и Бангладеш произошёл пограничный конфликт, в ходе которого погибли десятки человек.
 19 апреля
 104-й старт (STS-100) по программе Спейс Шаттл. 16-й полёт шаттла Индевор. Экипаж — Кент Роминджер, Джеффри Эшби, Крис Хэдфилд (Канада), Джон Филипс, Скот Паразински, Умберто Гуидони (Италия), Юрий Лончаков (Россия).
 Вотумом доверия парламента Молдавии Василий Тарлев был избран на должность премьер-министра.
 20 апреля — Китай исключает гомосексуальность из списка психических заболеваний.
 23 апреля — компания «Intel» представила новый процессор «Pentium 4».
 26 апреля
 Верховная рада Украины выразила недоверие правительству Виктора Ющенко и президент принял его отставку.
 Премьер-министр Японии Ёсиро Мори подал в отставку. На посту премьера его сменил Дзюнъитиро Коидзуми.
 28 апреля — старт космического корабля Союз ТМ-32. Экипаж старта — Т. А. Мусабаев, Ю. М. Батурин и Деннис Тито (США) — первый космический турист.
 29 апреля
 Госдума России приняла во втором чтении законопроект, разрешающий ввоз в Россию облучённого ядерного топлива.
 В Великобритании прошла перепись населения.

Май 
 Май — в Донецке установлена точная копия Царь-пушки.
 4 мая — американская актриса, фотомодель и певица Бонни Ли Бакли была убита выстрелом в голову. Первоначально в её убийстве был обвинён супруг Бакли актёр Роберт Блейк, однако 16 марта 2005 года он был признан невиновным. Убийство осталось нераскрытым.
 6 мая — приземление корабля Союз ТМ-31. Экипаж посадки — Т. А. Мусабаев, Ю. М. Батурин и Д. Тито (США).
 9 мая — на футбольном стадионе в Аккре (Гана) в давке погибли 126 человек.
 11 мая — анонсировано создание раздела «Википедии» на русском языке.
 12 мая — в Копенгагене состоялся 46-й международном музыкальном конкурсе песни «Евровидение». Победу одержал дуэт из Эстонии Танель Падар и Дэйв Бентон.
 13 мая — Парламентские выборы в Италии привели к победе крупнейшей итальянской правоцентристской коалиции — Дом свобод.
 15 мая
 В Санкт-Петербурге закрыт Варшавский вокзал.
 Инцидент с CSX 8888, в результате которого неуправляемый поезд проследовал 66 миль (106 км) по штату Огайо.
 20 мая — на президентских выборах в Монголии на второй срок был переизбран Нацагийн Багабанди от Монгольской народно-революционной партии.
 22 мая — Директива 2001/29/EC
 24 мая
 В русской Википедии появилась первая статья.
 На свадьбе в Иерусалиме обрушился потолок, 25 человек погибли.
 25 мая — в Грузии вспыхнул мятеж Национальной гвардии.
 29 мая — Премьер-министром Украины стал Анатолий Кинах.
 30 мая — неизвестные бросили гранату РГД-5 на территорию Посольства России в Минске.
 31 мая — Литва вступила в ВТО.

Июнь 
 1 июня
 В Тель-Авиве террорист-камикадзе взорвал себя у входа в кафе «Дольфи», погиб 21 человек, большая часть из которых — дети в возрасте от 14 до 17 лет, в основном выходцы из Советского Союза.
 В Югославии завершились боевые действие между войсками СР Югославия (ВС и полиция) и незаконным вооружённым формированием «Армия освобождения Прешево, Медведжи и Буяноваца».
 Массовое убийство королевской семьи Непала, произошедшее в королевском дворце Нараянхити, резиденции непальских монархов.
 3 июня — Алехандро Толедо избран президентом Перу.
 5 июня — во Франции одобрен законопроект, который даёт возможность государству контролировать деятельность религиозных сект.
 7 июня
 Парламентские выборы в Великобритании, вторая подряд победа лейбористов.
 Узбекистан и Коста-Рика установили дипломатические отношения.
 8 июня
 В начальной школе Икэда, элитном учебном заведении при Педагогическом университете Осаки бывший школьный уборщик Мамору Такума совершил массовое убийство.
 Мохаммад Хатами переизбран президентом Ирана.
 10 июня — Парламентские выборы в Сан-Марино, Христианско-демократическая партия осталась крупнейшей партией парламента, сохранив 25 из 60 мест. Явка составила 74 %.
 11 июня — председателем Совета министров Италии вновь стал Сильвио Берлускони.
 15 июня — лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана основана Шанхайская организация сотрудничества.
 17 июня — «Национальное движение Симеона II» выиграла парламентские выборы в Болгарии и последний царь Болгарии Симеон II возглавил правительство (оно также включало членов ДПС и БСП, однако не имело официальной поддержки социалистов).
 20 июня — произошёл крупный пожар на армейских складах недалеко от села Гусиное Озеро.
 21 июня — состоялось полное солнечное затмение.
 22 июня — в Воронежской области при выполнении авиационно-химических работ потерпел катастрофу самолёт Авиатика-МАИ-890. Пилот погиб.
 23 июня — произошло крупное землетрясение в Перу магнитудой 8,4. Погибли более 240 человек (70 пропавших без вести), было ранено 2,4 тысячи человек, разрушено 22,4 тысячи домов.
 25—26 июня — Вторая чеченская война: Нападение боевиков на Ханкалу.
 28 июня — Подследственного Слободана Милошевича переводят из белградской в гаагскую тюрьму.

Июль 
 2 июля —  стал первым человеком, которому имплантировали портативное искусственное сердце. С этим сердцем Тулс прожил 151 день (ум. 30 ноября 2001).
 4 июля — в Иркутске самолёт Ту-154 потерпел авиакатастрофу. Погибли все 145 человек.
 11 июля — Принят закон о политических партиях, вносящий изменения в избирательное законодательство и направленный на ликвидацию партий с малой численностью членов.
 12 июля — 105-й старт (STS-104) по программе Спейс Шаттл. 24-й полёт шаттла Атлантис. Экипаж — Стивен Линдсей, Чарлз Хобо, Майкл Гернхардт, Джанет Каванди, Джеймс Рейли.
 13 июля — Пекин объявлен столицей летних Олимпийских игр 2008 года.
 16 июля
 Президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Цзян Цзэминем подписан российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, рассчитанный на 20 лет.
 Российский гражданин Дмитрий Скляров арестован сотрудниками ФБР и заключён в тюрьму за имевшее место нарушение закона Соединённых Штатов Америки об авторском праве (1998 г.), написав для Элкомсофт программное обеспечение.
 18 июля — Владимир Путин провёл в Кремле первую крупную пресс-конференцию для российских и зарубежных корреспондентов.
 20—22 июля — на саммите «Группы восьми» в Генуе при активном участии России предпринят ряд практических шагов, нацеленных на решение задач по обеспечению устойчивого развития человечества в условиях глобализации, включая аспекты борьбы с бедностью и преодоления разрыва между высокоразвитыми и развивающимися государствами.
 21—31 июля — от ливней в Пакистане погибло по меньшей мере 200 человек.
 25 июля—23 сентября — Красный дождь в Керале
 26 июля — Молдавия вступила в ВТО.
 27 июля — В России принято решение о запрете на 5 лет клонирования человеческих существ.
 28 июля — Алехандро Толедо приведён к присяге в качестве нового президента Перу.
 31 июля — в районе Невинномысска (Ставропольский край) чеченец Султан-Саид Идиев захватил автобус, в котором находились 40 человек. Террорист был вооружён гранатой и автоматом, он требовал освободить заключённых, которые в 1994 году захватили самолёт в Махачкале. В ходе штурма террорист был уничтожен. Один заложник был ранен в результате взрыва шумовой гранаты, применённой спецназом.

Август 
 1 августа — в Германии вступил в силу закон о зарегистрированных гражданских партнёрствах.
 3 августа — боевики Подлинной Ирландской республиканской армии взорвали автомобиль, в котором находилась бомба мощностью 45 кг в тротиловом эквиваленте, на Илинг-Бродвей в Западном Лондоне. В результате взрыва пострадали семь человек.
 6 августа — президент Боливии Уго Бансер Суарес ушёл в отставку в связи с проблемами со здоровьем. Преемником стал вице-президент Хорхе Кирога.
 8 августа—16 августа — в Алжире (Алжир) прошёл XV Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.
 9 августа — военные во главе с Мохамедом Бакаром (Mohamed Bacar) захватили власть на острове Анжуан (Коморские Острова).
 10 августа — 106-й старт (STS-105) по программе Спейс Шаттл. 30-й полёт шаттла Дискавери. Экипаж: Скотт Хоровиц, Фредерик Стеркоу, Патрик Форрестер, Даниэль Барри, Фрэнк Калбертсон, Владимир Дежуров (Россия), Михаил Тюрин (Россия).
 13 августа — в Анголе сошёл с рельсов пассажирский поезд. Причина — сработавшее взрывное устройство. Погибли 412 человек, пропали без вести 259 человек.
 18 августа — около 70 человек погибли при пожаре в гостинице в Маниле.
 19 августа
 В Астрахани на самом крупном астраханском рынке «Кировский» примерно в 16.20 прогремел мощный взрыв, в результате которого 8 человек погибли и около 60 получили ранения различной тяжести.
 При взрыве в донецкой шахте 50 шахтёров погибли, более 20 тяжело ранены.
 24 августа — Airbus A330-200 авиакомпании Air Transat из-за утечки топлива совершил самое длинное планирование среди реактивных самолётов.
 27 августа — Узбекистан и Парагвай установили дипломатические отношения.
 28 августа—9 сентября — в Брисбене прошли игры Доброй воли.
 29 августа — обнаружен человеческий ген долголетия.

Сентябрь 
 1 сентября
 На Украине вступил в силу новый Уголовный кодекс, в котором высшая мера наказания заменена пожизненным заключением.
 Пуск Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена, первой, построенной в Узбекистане за годы независимости.
 5 сентября — трое пожизненных заключённых — Анатолий Куликов, Владимир Железогло, Борис Безотечество — совершили побег из Бутырской тюрьмы.
 9 сентября
 Александр Лукашенко переизбран президентом Белоруссии на второй срок.
 В Бадахшане (Северный Афганистан) в результате покушения совершённого проникшими под видом журналистов двумя террористами-смертниками получил тяжёлые ранения и в тот же день скончался военный лидер Северного альянса Ахмад Шах Масуд.
 В 01:46:40 по Гринвичу часы отсчитали миллиардную секунду эры Unix, которая началась в полночь 1 января 1970 года — именно с этого момента Unix-системы отсчитывают «внутреннее» время.
 9—10 сентября — в результате массового отравления на западе Эстонии 68 человек погибли, 40 человек стали инвалидами II степени (в связи с потерей зрения и/или острого поражения мозга и нервной системы) и 3 человека получили инвалидность I степени.
 10 сентября — Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию № 1367, которой постановил прекратить действие санкции против Югославии.

 11 сентября — произошла крупнейшая террористическая атака в Соединённых Штатах Америки. Был уничтожен Всемирный торговый центр, погибло порядка трёх тысяч человек, в Пентагоне пострадало левое наружное крыло, погибло 125 человек.
 12 сентября — на экстренной сессии Совета НАТО генсек альянса лорд Дж. Робертсон заявил о введении в действие (впервые в истории Североатлантического блока) ст. 5 Вашингтонского договора о создании НАТО. Статья предусматривает коллективную оборону для всех государств блока в случае нападения на одну из стран-участниц. Этот шаг явился прямым следствием происшедших накануне событий, связанных с террористической атакой на Нью-Йорк и Вашингтон.
 17 сентября — Вторая чеченская война: в Грозном сбит вертолёт с военной комиссией Генерального Штаба, погибли 13 человек.
 17—18 сентября — Вторая чеченская война: нападение боевиков на Гудермес: нападение отбито, в результате применения ракетного комплекса Точка-У уничтожена группа более чем в 100 человек.
 21 сентября
 Авиалайнер Ил-86 авиакомпании «Аэрофлот — Российские авиалинии» совершал рейс SU521 по маршруту Москва — Дубай, но, заходя на посадку в аэропорту Дубая, по вине экипажа совершил жёсткую посадку «на брюхо». Все находившиеся на его борту 322 человека (307 пассажиров и 15 членов экипажа) выжили.
 Коллегия выборщиков выбрала Арнольда Рюйтеля президентом Эстонии.
 В результате взрыва на химическом заводе во французском городе Тулуза около 29 человек погибли.
 23 сентября — коалиция СДЛС и Унии труда победила на парламентских выборах в Польше, получив (41,04 %) голосов, 216 из 460 мест в Сейме и 75 из 100 — в Сенате.
 24 сентября — македонский парламент одобряет 15 поправок в Конституцию, которые дают албанскому меньшинству больше прав.
 Ночь с 24 на 25 сентября — Погос Погосян, знакомый с президентом Армении Робертом Кочаряном, обратился к нему в ереванском кафе со словами «Привет, Роб», чем вызвал гнев Кочаряна. После этого Погосян был избит до смерти президентской охраной. Наказание понёс лишь один из телохранителей Кочаряна, приговорённый к условному тюремному сроку.
 27 сентября 
 Правительство Норвегии учредило премию за математические исследования — Абелевскую премию.
 Стрельба в парламенте швейцарского кантона Цуг. Вооружённый автоматом и пистолетом мужчина в полицейской форме расстрелял 14 человек — депутатов и членов местного правительства. Спустя несколько минут после начала атаки он бросил в людей гранату. Десятки человек получили тяжёлые ранения.
 28 сентября — Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 1372 о борьбе с терроризмом.
 29 сентября — гражданам России разрешено открывать счета в иностранных банках.

Октябрь 
 1 октября
 В Бангладеш оппозиционные партии победили на парламентских выборах.
 Г. Новицкий назначен исполняющим обязанности премьер-министра Республики Беларусь. 10 октября утверждён в должности.
 2 октября — конец вещания Телеэкспо.
 3 октября — Владимир Путин встретился с генсеком НАТО Джорджем Робертсоном и заявил, что РФ готова строить с НАТО партнёрские отношения.
 4 октября — ракета, запущенная с крымского полигона в ходе учений ПВО Украины, сбила пассажирский самолёт «Ту-154» российской авиакомпании «Сибирь». В результате погибли 78 человек — граждане России и Израиля.
 4—18 октября — нападение грузинских боевиков под руководством Эмзара Квициани при поддержке чеченских боевиков полевого командира Руслана Гелаева в Кодорском ущелье в ходе грузино-абхазского конфликта.
 7 октября — США начали военную операцию в Афганистане.
 8 октября
 Авиалайнер McDonnell Douglas MD-87 авиакомпании Scandinavian Airlines System (SAS) (рейс SK 686 Милан—Копенгаген), едва оторвавшись от взлётной полосы, столкнулся с частным самолётом Cessna 525A CitationJet CJ2 (рейс по маршруту Милан—Париж). «Сессна» полностью разрушилась, а MD-87 проскользил по ВПП и врезался в ангар. В результате столкновения погибли все 114 человек на борту обоих самолётов (110 на MD-87 и 4 на «Сессне») и 4 человека на земле.
 Арнольд Рюйтель официально вступил в должность президента Эстонской Республики.
 Гырма Уольде-Гиоргис Лука избран парламентом Эфиопии президентом страны.
 11 октября — Polaroid начала свою первую процедуру банкротства. В течение года после этого большая часть бизнеса Polaroid была продана компании Imaging Corporation, принадлежавшей Bank One.
 14 октября — оппозиционные перонисты одержали победу на парламентских выборах в Аргентине.
 17 октября
 В иерусалимской гостинице «Хаят» боевиками НФОП застрелен министр туризма Израиля Рехаваам Зеэви. В этот день он был намерен покинуть коалицию Шарона в знак протеста против частичного вывода войск из Хеврона.
 Владимир Путин объявил о закрытии с 1 января 2002 года российской военно-морской базы в Камрани во Вьетнаме и выводе радиоэлектронного центра из Лурдеса на Кубе.
 18 октября — Президент Гамбии Яйя Джамме переизбран на 2-й срок, получив чуть более 50 % голосов. В ходе предвыборной кампании наблюдалось насилие со стороны полиции по отношению к сторонникам оппозиции.
 19 октября
 В первом туре парламентских выборов в Мавритании победу одержала Республиканская партия за демократию и обновление президента Маауйя ульд Сиди Ахмед Тайя.
 Хьель Магне Бунневик занял пост премьер-министра Норвегии.
 Премьер-министром Польши стал Лешек Миллер.
 21 октября — старт космического корабля Союз ТМ-33. Экипаж старта — В. М. Афанасьев, К. М. Козеев и К. Эньере (Франция).
 23 октября — представлено первое поколение плеера iPod.
 25 октября
 Компания «Microsoft» выпустила операционную систему «Windows XP».
 Владимир Путин подписал Земельный кодекс.
 26 октября
 Во втором туре парламентских выборов в Мавритании победу вновь одержала Республиканская партия за демократию и обновление, получившая 64 места. Союз демократических сил бойкотировал выборы.
 Джордж Буш подписал «Патриотический акт», давший правоохранительным органам страны широкие полномочия в борьбе с терроризмом.
 27 октября — вышло в эфир первое российское реалити-шоу «За стеклом».
 30 октября — вступил в силу Земельный кодекс Российской Федерации.
 31 октября
 Приземление корабля Союз ТМ-32. Экипаж посадки — В. М. Афанасьев, К. М. Козеев и К. Эньере (Франция).
 Поезд TGV, следовавший из Парижа в Ирун, сошёл с рельсов на скорости 130 км/ч рядом с местечком Дакс на Юго-западе Франции. Все десять вагонов сошли с рельсов, задний головной вагон перевернулся. Причиной аварии стал сломанный рельс.

Ноябрь 
 7 ноября — авиакомпания Sabena признана банкротом.
 9—17 ноября — в Югославии вспыхнул бунт Подразделения по специальным операциям, причиной которой была неприязнь руководства подразделения к новым властям во главе с премьер-министром Зораном Джинджичем, а поводом стал арест двух сербских военных и их выдача Гаагскому трибуналу. Впоследствии бунт прекращён, но противостояние между Джинджичем и антизападной оппозицией обострилось. Бунт стал предшественником серьёзных политических потрясений, одним из которых стало убийство Джинджича в 2003 году.
 10 ноября 
 В Австралии консервативная коалиция премьер-министра Джона Говарда победила в третий раз подряд на парламентских выборах.
 Во Владикавказе на вещевом рынке «Фаллой» взорвалась заложенная террористами бомба с таймером. В результате взрыва погибли 6 человек, 60 получили ранения.
 11 ноября 
 На президентских выборах в Болгарии Георгий Пырванов одержал победу в первом туре.
 Гвинейский конституционный референдум.
 12 ноября — авиакатастрофа самолёта «Airbus A300» прямо над нью-йоркским районом Куинс. Погибло 265 человек.
 13 ноября — силы Северного альянса вошли в столицу Афганистана — Кабул.
 14 ноября — В 20.25 МСК в Благовещенске произошёл взрыв ректификационной колонки бродильного цеха спиртзавода. Загорелось и разрушилось 4-этажное кирпичное здание, построенное в 1904. Погибли 3 человека.
 17 ноября — Бывший президент Исламского государства Афганистан Бурхануддин Раббани вернулся в Кабул спустя пять лет после того, как был смещён движением «Талибан».
 18 ноября — на втором туре президентских выборах в Болгарии Георгий Пырванов избран президентом страны.
 19 ноября — катастрофа Ил-18 под Калязином, 27 погибших. Пассажирская эксплуатация Ил-18 в России запрещена.
 20 ноября — на парламентских выборах в Дании Либеральная партия (Венстре) Андерса Фога Расмуссена одержала победу.
 24 ноября
 Официально зарегистрирована Социал-демократическая партия России.
 Авиалайнер Avro 146-RJ100 Regional Jet авиакомпании Crossair, совершавший рейс LX3597 по маршруту Берлин—Цюрих, разбился при заходе на посадку в аэропорту Клотен. Из находившихся на его борту 33 человек (28 пассажиров и 5 членов экипажа) погибло 24, 9 выжили, получив ранения.
 25 ноября—1 декабря — восстание пленных талибов, содержавшихся силами «Северного альянса» в старинной крепости Кала-и Джанги в 17 километрах к юго-западу от Мазари-Шарифа.
 27 ноября
 в Косово состоялись первые парламентские выборы.
 Андерс Фог Расмуссен избран премьер-министром Дании.
 27 ноября—16 декабря — в Афганистане проведена наземная операции против укреплённого района Тора-Бора.
 29 ноября — Вторая чеченская война: женщина-смертница (вдова погибшего боевика) подорвала себя на центральной площади Урус-Мартана (Чечня), когда там находился комендант района генерал-майор Гейдар Гаджиев. Гаджиев погиб, трое охранников ранены.

Декабрь 
 Декабрь — в Москве на станции метро жестоко убит бездомный пёс Мальчик, убийство которого произвело общественный резонанс и легло в основу памятника «Сочувствие».
 1 декабря — официально создана партия Единая Россия.
 2—3 декабря — в Аргентине введены жёсткие ограничения на снятие наличных денег с банковских счетов — $250 в неделю.
 5 декабря
 107-й старт (STS-108) по программе Спейс Шаттл. 17-й полёт шаттла Индевор. Экипаж — Доминик Гори, Марк Келли, Даниел Тани, Линда Годвин, Юрий Онуфриенко (Россия), Даниел Бёрш, Карл Уолз.
 На Боннской конференции афганских политических деятелей Хамид Карзай был поставлен во главе переходной администрации Афганистана.
 5—14 декабря — На Украине прошла перепись населения.
 7 декабря — последний оплот талибов Кандагар взят войсками Северного альянса.
 9 декабря — столкновение трёх грузовых поездов на станции Гонжа (Забайкальская железная дорога, Амурская область). Грузовой поезд столкнулся со стоявшим на станции другим грузовым, из-за чего у последнего четыре хвостовых вагона сошли с рельсов и упали на соседний путь, где через несколько минут в них врезался третий поезд. В результате катастрофы погибли два человека.
 11 декабря — Китай вступил в ВТО.
 13 декабря
 Взрыв индийского парламента, в организации которого подозревались пакистанские вооружённые формирования. Это стало причиной нового противостояния на индо-пакистанской границе.
 Президент США Джордж Буш официально уведомил Россию о выходе США из российско-американского Договора о противоракетной обороне от 1972 года. Путин назвал решение Буша ошибочным.
 16 декабря — на парламентских выборах в Чили левоцентристская коалиция президента Рикардо Лагоса одержала победу.
 18 декабря — сильный пожар в соборе Святого Иоанна Богослова, расположенном в Нью-Йорке в верхней части Манхэттена.
 19 декабря — премьер-министр Эстонии Март Лаар объявил перед парламентом о своей отставке 8 января 2002 года. Он таким образом отреагировал на угрозы распада его правоцентристской коалиции.
 20 декабря — в соответствии с резолюцией № 1386 Совета Безопасности ООН были созданы Международные силы по поддержанию безопасности, действующий на территории Афганистана.
 21 декабря — после несколько дней беспорядков и массовых протестов аргентинский президент Фернандо де ла Руа ушёл в отставку.
 22 декабря — глава афганского переходного правительства Хамид Карзай принял власть в стране из рук президента Исламского государства Афганистан Бурхануддина Раббани.
 23 декабря — аргентинская палата представителей назначила перониста Адольфо Родригеса Саа и. о. президента.
 25 декабря
 Салман Радуев был признан Верховным судом Дагестана виновным в тяжких преступлениях и приговорён к пожизненному заключению.
 При столкновении двух переполненных пассажирских поездов на острове Ява около 55 человек погибли.
 31 декабря — прекращение поддержки Windows 1.0x.

Продолжающиеся события 
 Гражданская война в Бирме
 Гражданская война в Анголе
 Ачехский конфликт
 Вторая гражданская война в Судане
 Гражданская война на Шри-Ланке
 Турецко-курдский конфликт
 Арабо-израильский конфликт
 Карабахский конфликт
 Гражданская война в Сомали
 Вторая гражданская война в Либерии
 Кашмирский конфликт
 Грузино-южноосетинский конфликт

Наука

Спорт

Музыка

Кино

Телевидение

Театр

Литература

Компьютерные игры

Авиация

Общественный транспорт

Метрополитен

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 2001 году

Февраль 
 19 февраля — Давид Мазуз, американский актёр.

Март 
 9 марта — Чон Соми, южнокорейско-канадская певица и рэпер.
 21 марта — Артём Саевец, белорусский КБ-аниматор.
 30 марта — Анастасия Потапова, российская теннисистка.

Апрель 
 24 апреля — Анастасия Мишина, российская фигуристка, выступающая в парном катании, чемпионка мира.

Июнь 
 21 июня — Александра Оболенцева, российская шахматистка, гроссмейстер.

Октябрь 
 25 октября — Елизавета, герцогиня Брабантская, наследная принцесса Бельгии.
 28 октября — Екатерина Старшова, российская актриса, известна ролью Пуговки (Полины) в сериале «Папины дочки».

Ноябрь 
 4 ноября — Максим Мухин, российский футболист, полузащитник московского ЦСКА и сборной России.
 11 ноября — Валя Карнавал, российский тиктокер, видеоблогер, певица и актриса.
 17 ноября — Кейт Дуглас, американская пловчиха, чемпионка мира и призёр международных соревнований.
 21 ноября — Чжун Чэньлэ, китайский певец участник южнокорейской группы NCT.

Декабрь 
 1 декабря — принцесса Айко, дочь японского наследного принца Нарухито.
 18 декабря — Билли Айлиш, американская певица и автор песен.

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 2001 году

Персоны года 
Человек года по версии журнала Time — Рудольф Джулиани, мэр Нью-Йорка.

Нобелевские премии 

 Физика — Эрик Корнелл, Вольфганг Кеттерле и Карл Виман — «Достижения в изучении процессов конденсации Бозе-Эйнштейна в среде разрежённых газов и за начальные фундаментальные исследования характеристик конденсатов».
 Химия — Ноулз, Уильям, Ноёри, Рёдзи, Шарплесс, Барри.
 Медицина и физиология — Хартвелл, Леланд, Хант, Тимоти, Нерс, Пол.
 Экономика — Акерлоф, Джордж, Спенс, Майкл, Стиглиц, Джозеф.
 Литература — Найпол, Видиадхар Сурайпрасад — за «непреклонную честность, что заставляет нас задуматься над фактами, обсуждать которые обычно не принято».
 Премия мира — Организация Объединённых Наций (ООН), Кофи Аннан.

Вымышленные события 
 В 2001 году происходит действие научно-фантастического фильма Стенли Кубрика по роману Артура Кларка «Космическая одиссея 2001» (снят в 1968 году).
 2001 год упоминается в одноимённой песне группы «Крематорий».
 В 2001 году происходит действие «Golden Wind».
 В 2001 году происходит действие «Блич».
 В 2001 году происходят действия модификации для игры Portal — Portal: Prelude.

См. также

Примечания